Olivenca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Olivença (ort), Alagoas, 
 Olivença (kommun), Alagoas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar